Испыта́й себя́ (полное название — Легкоатлетический пробег «Испытай себя» — Кубок России по бегу на 100 км) — сверхмарафонский пробег в Санкт-Петербурге (Россия), проводившийся в 1987—2013 годы.

История 
Пробег проводился с 1987 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга (Ленинграда) при поддержке председателя районного спорткомитета В. А. Мерзлякова. Инициатор пробега — председатель ленинградского КЛБ «Спартак» Олег Юлианович Лось.

Является одним из немногочисленных российских сверхмарафонских пробегов. Основной дистанцией изначально был суточный бег (в 1998 из-за дефолта дистанция была сокращена). В 2009 году О. Ю. Лось умер, В. А. Мерзляков ушёл на пенсию. Уход ключевых организаторских фигур незамедлительно сказался: уменьшился призовой фонд, сократились сами дистанции. В 2010 победитель последнего суточного Тимур Пономарёв уже не получил автомобиль, с 1995 регулярно вручавшийся победителю (иногда и женщинам). В настоящее время (2013 год) сохранились лишь дистанции 100 км и более массовая полумарафонская дистанция. Параллельно проводятся несоревновательные школьные забеги на 2 км. В былые годы в рамках пробега проводились также соревнования по суточной спортивной ходьбе.

В 2014 году, через 5 лет после смерти О. Ю. Лося, пробег был отменён. Вместо него проводился пробег на 100 и 50 км в 2014—2015 гг. С 2016 года пробег не проводится. Очередной пробег запланирован на 9 сентября 2018 года.

Трасса 
Трасса пробега менялась со временем. Так, в 2000-х годах маршрут пробега проходил по кругу протяженностью 10 км, с 2006 — 4,5 км: улица Ивана Фомина — Сиреневый бульвар — улица Есенина — проспект Просвещения — улица Ивана Фомина.

С 2010-х годов трасса пробега целиком пролегает по Суздальскому проспекту, что на окраине Санкт-Петербурга. Длина круга составляет 5 км. Из-за удалённости от жилых кварталов на трассе почти нет зрителей. При жизни О. Ю. Лось не допускал такого переноса трассы.

Рекорды 
Рекордсменом пробега в суточном беге является Денис Жалыбин (Железногорск) — 282,282 км (2—3 сентября 2006). Его результат является национальным рекордом.

7 сентября 2013 года Василий Ларкин (Рославль) показал 6:18.26. Это 8-й результат в истории бега на 100 км, лучше официального рекорда России на 2.18. Теперь российские рекорды на обеих основных дистанциях показаны на ИС.

В 1989 Виктория Скокова (Саратов; р. 1980) пробежала 70 км за 14:35 (с 2-часовым сном). Через год она осилила уже 87 км.
В 1990 в марафоне первенствовала 13-летняя Т. Бабкина (Калуга).

Участники 

Стартовало на всех дистанциях
 1987 — 35 195
 1988 — более 50 000 (суточный бег, 49 мужчин, 6 женщин)
 1989 — около 50 000
 1991 — (суточный бег, 62 мужчины, 8 женщин, 19 не финишировали или меньше 100 км)
 1992 — около 39 000 (26 000 — школьные забеги, 145 — полумарафон, 56 — суточный бег)

Победители 

Первым победителем на главной дистанции 24 часа в 1987 году стал Геннадий Грошев (Колышлей, Пензенская обл.) — 214 км. Затем 4 раза подряд побеждал Рустем Гиниатуллин (Казань) (дважды — в 1989 и 1990 — делил 1-е место). В 1991 он пробежал вторую половину быстрее первой (125+128), но из-за судейской ошибки Кругликову посчитали вместо малого круга (2,380 км) большой — 10 км. 259 вместо 252,680. Справедливость была восстановлена позже. Через несколько недель Гиниатуллин выиграл в Одессе первый и последний в СССР шестисуточный бег с «вечным» рекордом СССР 838,4 км. Больше в Санкт-Петербурге он не выигрывал.

В новых экономических условиях в 1992 был отменён благотворительный аукцион и впервые проводился полумарафон (145 участников в 7 возрастных категориях). Ожидалась встреча победителей-91 Кругликова и Гиниатуллина. За месяц до старта Гиниатуллин выиграл в Йошкар-Оле с результатом 230 км при большой жаре. Не приехали ни Кругликов, ни Грошев. В их отсутствие Гиниатуллин смог пробежать 175. Первое место занял победитель Кубка Европы-91 (255,269 + 260,180) в суточном беге Валерий Христенок (Киев). Единственный раз стартовал Николай Сафин (1958—1994) из Подольска, будущий недолгий чемпион . Из-за жары он был госпитализирован за три часа до финиша. Своеобразную эстафету устроили братья-близнецы Ковтуны. Пользуясь слабым контролем на 10-километровом круге (особенно в ночное время), они бежали поочерёдно, набрав 247,2 км. Стартовав ещё несколько раз в других соревнованиях, они не приближались к этому результату. Третье место занял 40-летний Владимир Тивиков. Это был его второй старт в суточном беге, первый — за месяц до того у себя в Йошкар-Оле. На 1-м ЧР на 100 км в Архангельске (15.09.1991) он был 4-м (6:55.). В 1997 в Базеле он стал чемпионом Европы. Последний ИС он выиграл в 2009 в 57 лет.

В 1993 Кругликов выиграл через 2 недели после победы в Торхауте.

Приуроченный к 50-летию Победы старт 1995 года перенесли на май. Многие участники не знали об этом. Победил и получил первый автомобиль в этом соревновании Эдуард Хиров (Серпухов).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Испытай себя на probeg.org
 Суточный бег и 100 км Испытай себя на statistik.d-u-v.org

Появились в 1987 году в России
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
Российские легкоатлетические марафоны
Соревнования по сверхмарафону